Daniel Elena (* 26. Oktober 1972 in Monaco) ist ein monegassischer Rallyebeifahrer. Bekannt wurde er als langjähriger Navigator des Rekordweltmeisters Sébastien Loeb.

Karriere 
Elena begann seine Rallyekarriere im Jahr 1997 als Copilot von Hervé Bernard. Noch während des Jahres wechselte er in das Cockpit von Loeb. 1999 gewannen sie die Citroën Saxo Trophy, 2001 die Rallye-Juniorenweltmeisterschaft in einem Citroën Saxo sowie die französische Rallye-Meisterschaft in einem Citroën Xsara. 2002 erlangten sie bei der Rallye Deutschland ihren ersten WRC-Sieg. Von 2004 bis 2012 gewann Elena mit Loeb neun Mal in Folge die Rallye-Weltmeisterschaft. In den Jahren 2007 bis 2010 fuhr das Duo einen Citroën C4 WRC sowie in den Jahren 2011 und 2012 einen Citroën DS3 WRC. Elena erreichte mit Loeb 78 Siege in der Rallye-Weltmeisterschaft und ist damit der Copilot mit den meisten Siegen in der Geschichte der WRC. Die Rallye Monte Carlo, die Heimrallye von Elena, gewann er sieben Mal mit Loeb. 

Obwohl er die monegassische Nationalität besitzt, wurde er 2007 und 2009 gemeinsam mit Loeb zu Frankreichs Sportler des Jahres gewählt.

Elena ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er und seine Familie wohnen in der Nähe von Lausanne in der Schweiz. Außerhalb seiner motorsportlichen Tätigkeit betätigt sich Elena als Winzer und keltert hochpreisige Weine, welche auch auf Loebs Website angeboten werden.

Beifahrer-WM-Titel

Einzelergebnisse WRC

Weblinks

 Biografie auf der offiziellen Website von Sébastien Loeb
 Ergebnisse und Statistiken als Fahrer auf eWRC-results.com
 Ergebnisse und Statistiken als Beifahrer auf eWRC-results.com
 WRC-Statistik auf juwra.com

Rallyefahrer (Monaco)
Rallyebeifahrer
Geboren 1972
Mann
Monegasse